Суперлига Грчке у сезони 2008/09 било је треће издање Суперлиге, а укупно 73 такмичење организовано од стране фудбалског савеза Грчке. То је први степен такмичења у Грчкој.

У сезони 2007/08. из лиге су испали Атромитос из Атине, Бер из Бера и Аполон из Солуна. Умјесто њих, у Суперлигу пласирали су се првак Друге лиге, Пансераикос из Сера, другопласирани Трасивулос из Филија и трећепласирани Пантракикос из Комотинија.

Формат такмичења је остао исти као и претходне сезоне. Учествује 16 клубова, игра се двокружним системом, свако са сваким кући и на страни по једном. На крају сезоне, побједник Суперлиге пласираће се у треће коло квалификација за Лигу шампиона за сезону 2009/10, док клубови од другог до петог мјеста иду у плеј оф за пласман у европска такмичења. Побједник плеј офа иде у квалификације за Лигу шампиона, док два клуба из плеј офа и побједник Купа (односно финалиста купа уколико је побједник освојио титулу) иду у квалификације за лигу Европе: другопласирани у плеј оф, трећепласирани у треће коло квалификација, док четвртопласирани остаје без пласмана у европу. Уколико је побједник Купа (или финалиста) завршио међу првих пет у лиги, учествоваће у плеј офу за могући пласман у Лигу шампиона. Уколико плеј оф заврши на позицијама од два до четири, сва четири клуба пласираће се у европска такмичења. Из лиге испадају три последњепласиране екипе на крају сезоне.

Клубови у сезони 2008/09.

Промјене тренера

Резултати 

Домаћини су наведени у лијевој колони.

Резултати по колима 

	

{| style="width:100%;"
|-
|  style="width:20%; vertical-align:top;"|

{| border="0" cellspacing="0" cellpadding="1em"  style="font-size:85%; border-collapse:collapse; width:100%;"
|-
| colspan="5"  style="background:#98a1b2; border:1px solid #7a8392;"|21. коло, 7-8.2.2009.
|- style="text-align:center; background:#afeeee;"
| Пантракикос - Олимпијакос || 0:2
|- style="text-align:center; background:#afeeee;"
| Астерас - Пансераикос || 3:0|- style="text-align:center; background:#afeeee;"
| Арис - Паниониос || 1:0|- style="text-align:center; background:#ceebfb;"
| Трасивулос - ОФИ || 1:2|- style="text-align:center; background:#ceebfb;"
| Ксанти - Левадијакос  || 4:0|- style="text-align:center; background:#ceebfb;"
|  Панатинаикос - ПАОК || 3:0|- style="text-align:center; background:#ceebfb;"
| Ерготелис - Ираклис || 0:1|- style="text-align:center; background:#ceebfb;"
| Лариса - АЕК || 1:1|}	
| style="width:20%; vertical-align:top;"|

| style="width:20%; vertical-align:top;"|

| style="width:20%; vertical-align:top;"|

| style="width:20%; vertical-align:top;"|

|} 

 Легенда: Дерби мечеви

 Табела и статистика 

 Олимпијакос се као првак пласирао у треће коло квалификација за Лигу шампиона 2009/10;
 ПАОК - плеј оф за европска такмичења;
 Панатинаикос - плеј оф за европска такмичења;
 АЕК - плеј оф за европска такмичења;
 Лариса - плеј оф за европска такмичења;
 Атромитос је нови прволигаш;
 ПАС Јањина је нови прволигаш;
 Кавала је нови прволигаш;
 ОФИ испада у Другу лигу;
 Пансераикос испада у Другу лигу;
 Трасивулос испада у Другу лигу.

 Позиције на табели по колима 

 Домаћин - гост табела 

 Листа стријелаца Листа стријелаца: УЕФА плеј оф 

Плеј оф за пласман у европска такмичења покренут је од сезоне 2007/08. Побједник плеј офа обезбиједиће пласман у треће коло квалификација за Лигу шампиона за сезону 2009/10. Другопласирани ће се пласирати у плеј оф рунду за пласман у Лигу Европе за сезону 2009/10, трећепласирани ће се пласирати у треће коло квалификација за Лигу Европе, док ће се четвртопласирани тим пласирати у друго коло квалификација за Лигу Европе.

У плеј офу, клубови не стартују са нула бодова. Петопласирани клуб ће почети плеј оф са нула бодова, док ће преостала три клуба добити бонус бодове, на основу броја бодова освојених у регуларном дијелу. Од броја освојених бодова сва три клуба посебно одузима се број освојених бодова петопласираног клуба, а затим се дијели са пет и добијени број представља бонус бодове са којима три клуба почињу плеј оф.

 Бонус бодови 

 Резултати 

 Табела плеј офа 

 Листа стријелаца плеј офа Листа стријелаца:'''

Резултати грчких клубова у европским такмичењима 2009/10.

Лига шампиона

Квалификације

Групна фаза 

 Олимпијакос је групну фазу Лиге шампииона завршио на другом мјесту, три бода иза Арсенала и пласирао се у осмину финала.

Елиминациона фаза 

На жријебу одржаном 18. децембра 2009, у Ниону, одлучено је да Олимпијакос у осмини финала игра против Бордоа. Након првог меча у Пиреју, који је Олимпијакос изгубио 0:1, Бордо је пролаз у четвртфинале потврдио побједом у Бордоу, гдје је славио 2:1.

Први меч

Реванш меч

Лига Европе

Квалификације

Групна фаза 

 Панатинаикос је групну фазу Лиге Европе завршио на другом мјесту и прошао у 1/16 финала.
 АЕК је групну фазу Лиге Европе завршио на последњем мјесту, са само четири освојена бода и завршио је учешће у европским такмичењима.

Елиминациона фаза 

На жријебу одржаном 18. децембра 2009, одлучено је да Панатинаикос игра против Роме. Грци су у оба меча славили 3:2 и пласирали се у осмину финала.

Жријеб осмине финала одржан је у Ниону, такође 18. децембра 2008, побједник меча Панатинаикос - Рома укрштао се са побједником меча Стандард Лијеж - Салцбург. Побједници двомеча, Панатинаикос и Стандард први меч играли су у Атини, гдје су Белгијанци славили 3:1, док су пролаз даље потврдили побједом 1:0 у Лијежу.

Референце

Спољашње везе 
 Званични сајт

Суперлига Грчке у фудбалу